1. ŽNL Zadarska u sezoni 2005./06. je predstavljala prvi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 18 klubova, a ligu je osvojio Primorac iz Biograda na Moru. 
Zbog formiranja nove 4. HNL, 1. ŽNL Zadarska je od sezone 2006./07. postala liga petog stupnja natjecanja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Poveznice 
 1. ŽNL Zadarska
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2005./06.
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2005./06.
 1. ŽNL Šibensko-kninska 2005./06.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2007./08., 1. ŽNL Zadarska 2005./06., ljestvica
 

 

2005-06
Zadarska-1